

Persone
 Alvin Epstein (1925-2018) – attore statunitense
 Asaf Epstein (1978) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico israeliano
 Brian Epstein (1934-1967) – imprenditore britannico
 David Mayer Epstein (1930-2002) – compositore, direttore d'orchestra, musicologo e docente statunitense
 Denis Epstein (1986) − calciatore tedesco
 Jacob Epstein (1880-1959) – scultore e pittore statunitense naturalizzato inglese
 Jake Epstein, pseudonimo di Jacob Lee Epstein (1987) – attore canadese
 Jean Epstein (1897-1953) – regista, teorico del cinema e romanziere francese
 Jeffrey Epstein (1953-2019) – imprenditore, politico e criminale statunitense
 Julius Epstein (1832-1926) – pianista croato naturalizzato austriaco
 Julius J. Epstein (1909-2000) – sceneggiatore statunitense
 Mal Arnold Epstein (1933) – attore statunitense
 Michal Epstein (1981) – ex cestista israeliana
 Paul Epstein (1871-1939) – matematico tedesco
 Philip G. Epstein (1909-1952) – sceneggiatore statunitense
 Rob Epstein, propr. Robert Epstein (1955) – regista statunitense
 Rosalind Epstein Krauss (1941) – critica d'arte e curatrice statunitense
 Yechiel Michel Epstein (1829-1908)– rabbino russo, giurista della legge ebraica russo

Altro
2928 Epstein – asteroide della fascia principale
Epstein Barr Virus o Human herpesvirus 4 (HHV-4) – virus a DNA appartenente alla famiglia degli herpesvirus
Giogo o apparecchio di Epstein – dispositivo di laboratorio elettrotecnico per la prova di lamierini magnetici